Шейхизм () — название нескольких исламских несвязанных религиозных движений.

 Шейхизм — шиитская секта.
 Шейхизм — другое название мюридизма.
 Шейхизмом также называется ишанизм — движение, которое появилось в середине XIX века и просуществовало до начала XX века на территории России. В рамках ишанизма существовали суфийские ордена (орден Накшбенди и другие) на территории Поволжья, Урала, а также Северного Кавказа, где они были воссозданы в последнее время.. Ишанисты проповедуют спасение души. Добродетелями считаются аскетизм и братство всех мусульман.. Ишанизм развивался на основе религиозно-философских идей суфизма, чьи авторитетные лидеры (шейхи / ишаны) проповедовали панисламизм, как равенство всех мусульман вне зависимости от национальности Например, «Великим шейхом суфизма» последователи называли Ибн Араби. После выделения из суфизма ишанизм развивался в организационном отношении, его движение носит религиозно-политический характер.. Каждая суфийская обитель (ханаки) ишанистского ордена или братства имеет свой внутренний устав и своего наставника (шейха, ишана). Они объединены в иерархическую структуру основных (усул) и дочерних братств.

Примечания